Новолисино — топоним в России:

 Новолисино — деревня в Тосненском районе Ленинградской области, Тосненское городское поселение.
 Новолисино — деревня в Тосненском районе Ленинградской области, Форносовское городское поселение.
 Новолисино — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на линиях Санкт-Петербург — Великий Новгород и Тосно — Гатчина.